Жан-Антуан Гудон (1741—1828) — французький скульптор доби просвітництва і класицизму.

 Гудон — муніципалітет у Франції, в регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.